

Sigle
 Album-oriented rock – format radiofonico che prevede la trasmissione di brani musicali rock potenzialmente commerciali
 Authority On Radio Communications – un costruttore di apparecchiature radio
 AoR – abbreviazione di "Address-of-Record", un indirizzo che identifica gli utenti nei Session Initiation Protocol
Applicative Order Reduction – una tecnica del Lambda calcolo
Antiquus Ordo Rosicrucianis – ordine segreto collegato con Rosacroce
Annual Operating Requirement

Codici
AOR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Alor Star-Sultano Abdul Halim, Alor Setar, Malaysia
 AOR – vecchio codice valutario ISO 4217 del Kwanza angolano Readjustado (ora AOA), ex valuta dell'Angola

Altro 
 Aor – Coreografia di Norbert Schmucki del 1972 su musiche di Igor Wakhévitch et Jean-Michel Jarre